

Романель-сюр-Морж — громада в кантоні Во
 Романель-сюр-Лозанна — громада в кантоні Во